Luapula steht für:

 Luapula (Fluss), Fluss in Sambia und der Demokratischen Republik Kongo
 Luapula (Provinz), Provinz in Sambia